Hong Kong
Ilha de Hong Kong
3297 Hong Kong — asteroide

Desambiguações de topônimos